

Patronyme

 Cesare Gelli (1932-2016), acteur et doubleur.
 Chiaretta Gelli (1925-2007), chanteuse italienne.
 Dominique Gelli (1960- ), dessinateur français.
 Giambattista Gelli (1498 - 1563), écrivain humaniste italien du  de la cour des Médicis à Florence.
 Licio Gelli (1919-2015), financier italien.
 Robert Gelli (1955- ), magistrat français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme